Karl Schmückle ist der Name folgender Personen:

* Karl Schmückle (Politiker) (1895–1970), deutscher Politiker (NSDAP)
 Karl Schmückle (Historiker) (1898–1938), deutscher Historiker und Literaturwissenschaftler